Il singolare del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Edmondson che ha battuto in finale John Alexander 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (semifinali)
 John Alexander (finale)
 Ken Rosewall (semifinali)
 Tony Roche (secondo turno)

 Tom Gorman (quarti di finale)
 Nick Saviano (primo turno)
 Phil Dent (quarti di finale)
 Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Pacific Tennis Classic 1978